29 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 3 maja i zakończył 12 października po szesnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył João Paulo de Oliveira.

Zespoły i kierowcy 
Źródło: formel3guide.com

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2003 w sportach motorowych
2003 w Niemczech
2003 w Austrii